Bournel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bournel, commune française du département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Jean-François Bournel (1740-1806), homme politique français ;
 Guillaume de Bournel ou Bourgonelli (?-1195), militaire du Moyen Âge, maréchal de France.

Architecture 
 Château de Bournel, château de la commune de Cubry dans le département du Doubs en Bourgogne-Franche-Comté.